Martinice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Martinice (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Martinice (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar